Landgang steht für:

 Landgang (Biologie), Landbesiedelung der zuvor nur im Wasser lebenden Pflanzen, Tiere und anderen Lebewesen
 Landgang (Schifffahrt), das mehrstündige Verlassen eines Schiffes durch einzelne Besatzungsmitglieder oder die komplette Besatzung, während der Liegezeit im Hafen
 Landgang-Stipendium, jährliches Stipendium für einen deutschsprachigen Schriftsteller 
 Gangway, die Verbindung zwischen Schiff und Kai, über die das Schiff sowohl verlassen als auch betreten werden kann
 Auftreffen eines Hurrikans auf das Festland (meist mit starken Schäden verbunden)

Siehe auch: